Necro (rapper)
Necro Butcher

Desambiguação